

Село:
 Люта — Закарпатська область, Великоберезнянський район, Лютянська сільська рада

Річка:
 Люта — річка в Закарпатській області

Село:
 Люта — , Берестейський район, Лищицька сільська рада

Населені пункти та їхні частини
 Люта — село в гміні Володава Володавського повіту Люблінського воєводства
 Люта — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Річка
 Люта — річка у Смоленській області, ліва притока Вихри

Див. також 
 Лютий
 Лють

Примітки